Известно несколько мультипликационных фильмов с таким названием:
 «Почта» — Ленинградская фабрика «Совкино», 1929.
 «Почта» — Киностудия «Союзмультфильм», 1964.